Die Zweite Division 1927/28 war die 14. Spielzeit der zweithöchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 11. September 1927 und endete am 6. Mai 1928.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Tabellenerste und -zweite stieg in die Erste Division auf. Die letzten drei Vereine stiegen in die Dritte Division ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Tabellen auf belgianfootball.be
 History of Soccer
 Belgiumsoccerhistory

Fußballsaison 1927/28